Терей — сын Ареса и бистонской нимфы, по наиболее известной версии — царь фракийского племени одрисов.
 «Терей» — трагедия Софокла.
 (32532) Терей — астероид из группы кентавров, который был обнаружен 9 августа 2001 года.

См. также 
 Тере (значения)